High Lake steht für
 High Lake (Ahklun Mountains), Alaska
 High Lake (Antarktika)